Kustosz (łac. custos, stróż) – określenie osoby mające kilka różnych znaczeń:

  tytuł honorowy kanonika kapituły zarządzającego majątkiem kapitulnym
  proboszcz kolegiaty niebędący prepozytem
  zwierzchnik kilku klasztorów wchodzących w skład kustodii
  pracownik służby bibliotecznej lub archiwum 
  pracownik muzeum. Stanowiska muzealnicze:
 asystent (do 2008 asystent muzealny)
 starszy asystent muzealny (stanowisko zniesione w 2008)
 adiunkt (do 2008 adiunkt muzealny) 
 kustosz
 starszy kustosz 
 kustosz dyplomowany

Zobacz też 

 kustosz koronny
 kurator

Urzędy i tytuły kościelne
Bibliotekoznawstwo
Archiwistyka